Synergie peut faire référence à :
 la synergie, un type de phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun ensemble créent un effet global ;
 Système numérisé d'exploitation rationnelle et de gestion interactive et évolutive des informations météorologiques (SYNERGIE), un logiciel d'aide à la prévision météorologique, développé par Météo-France ;
 Synergie, une entreprise de travail temporaire ;
 Synergie-Officiers, un syndicat français d'officiers de police ;
 Synergie, une émission radiophonique française, diffusée sur France Inter de 1990 à 1999, animée par Jean-Luc Hees.

Voir aussi 
 Synergia, un groupe de rock israélien